Gołąbki  peut faire référence à :

Gastronomie
 Golabki (en polonais : Gołąbki) est le nom de la version polonaise du chou farci.

Toponymie
en Pologne :
 Gołąbki, un village du , maintenant faisant partie de Ursus (district dans Varsovie) ;
 Gołąbki, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Gołąbki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gołąbki, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Gołąbki, un village du powiat de Choszczno dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Gołąbki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.